

Astronomia
1225 Ariane – asteroide della fascia principale
Programma Ariane – serie di razzi vettori dell'Agenzia Spaziale Europea

Cinema
Ariane – film del 1931 diretto da Paul Czinner
Ariane – film del 1974 diretto da Pierre-Jean de San Bartolomé

Musica
Ariane – opera lirica del 1905 di Jules Massenet

Onomastica
Ariane – variante in diverse lingue del nome proprio di persona italiano femminile Arianna

Altro
Ariane (Q100) – sommergibile francese
Simca Ariane – autovettura prodotta dalla SIMCA

Pagine correlate
Ariana
Ariadne (disambigua)
Ariano